Дэ-Рош — фамилия. Известные носители:
 Дэ-Рош, Катрин
 Дэ-Рош, Мадлен